Пеккен () — фамилия.

Известные носители:

 Пеккен, Карл Христианович (1729—?) — генерал-майор Русской Императорской армии.
 Пеккен, Матвей Христианович (1755—1819) — российский медик, доктор медицины, профессор Московскй медико-хирургической академии.
 Пеккен, Христиан (ум. 1779) — врач, доктор медицины, отец Матвея Христиановича Пеккена.

Примечания